Fußball-Bundesliga 1979/1980 vanns av Bayern München före Hamburger SV och Kaiserslautern.

Tabell

Källor

1979 i Västtyskland
1980 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1979/1980
1979/1980